Christelijk Gymnasium Utrecht
 CGU plc, een voormalige Britse verzekeraar